Slovenská národní rada je název několika slovenských zastupitelských sborů.

Slovenská národní rada (1848–1849) – za revoluce 1848/1849
Slovenská národní rada (1914) – založená M. Dulou za první světové války
Slovenská národní rada (1918) – přijala Martinskou deklaraci
Slovenská národní rada (1920, 1933) – Jehličkova Slovenská národní rada
Slovenská národní rada (1939–1940) – v emigraci založená M. Hodžou
Slovenská národní rada v zahraničí – v emigraci založená K. Sidorem v 50. letech 20. století
Slovenská národní rada (1943–1992), od 1. října 1992 Národní rada Slovenské republiky

Související články 
Slovenský sněm